Chŏngju kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Chŏngju (ort i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 
 Chŏngju-gun, kommun, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar